Фризо:

 Фризо — легендарный король Фризии, правивший ориентировочно за 300 лет до н. э.
 Фризо Оранско-Нассауский (1968—2013) — член нидерландской королевской семьи, сын королевы Беатрикс.